FOL o fol puede referirse a:
 Folio, abreviado fol;
 Federación Obrera Local, sindicato anarquista boliviano; 
 Formación y Orientación Laboral, módulo transversal de orientación laboral de los ciclos de Formación Profesional en España.